

Comuni 

 Castiglione a Casauria – comune nella Provincia di Pescara in Abruzzo.
 Tocco da Casauria – comune nella Provincia di Pescara in Abruzzo.

Edifici 

 Abbazia di San Clemente a Casauria – edificio religioso nella Provincia di Pescara in Abruzzo.

Zone geografiche 

 Area Casauriense – zona geografica nella parte occidentale della Val Pescara.